Věž Hláska může být:

 Věž hláska - typ věže
 Věž Hláska (Opava) - věž v Opavě, okres Opava.

 Věž Hláska (Roudnice nad Labem) - věž v Roudnici nad Labem, okres Litoměřice.

Související články 
 Hláska (rozcestník)